Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie k. Torunia – przedstawienie religijne Misterium Męki Pańskiej odbywające się corocznie od 2008 roku w Grębocinie pod Toruniem.

Charakterystyka 
Pierwsze Misterium Męki Pańskiej na placu przy ul. Owocowej w Grębocinie zorganizowano przed Świętami Wielkanocnymi w 2008 roku. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest ks. Paweł Borowski, który wówczas pełnił posługę duszpasterską w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie. Misterium co roku przygotowuje blisko 200 osób z Grębocina i Torunia oraz pobliskich miejscowości, a także wierni z diecezji włocławskiej i płockiej. Widowisko nie ogranicza się jedynie do odtworzenia drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa, lecz jest starannie zaplanowanym spektaklem muzycznym, dramatycznym i multimedialnym. Co roku uwzględnia inny temat przewodni, będący odpowiedzią na ważne wydarzenia w Kościele i świecie oraz podejmuje problemy dotyczące współczesnego społeczeństwa. Misterium gromadzi rocznie ok. 3. tysięcy widzów. Patronat honorowy nad nim obejmuje biskup toruński.

Edycje

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu
 Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę

Przypisy 

!
Religia w Toruniu
Toruń